Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2016 war die 20. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 8. bis 13. Februar 2016 im Haston City Hotel im polnischen Breslau statt.

Der Ire Josh Boileau wurde durch einen 6:1-Sieg im Finale gegen den Engländer Brandon Sargeant Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18.

Modus 
Die 80 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen mit jeweils fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die Gruppensieger in der ersten Runde ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016
U21 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Breslau
Billardturnier in Polen